Ромашко — українське прізвище. Відомі носії:
 Ромашко Володимир Андрійович — український археолог та історик, доктор історичних наук, професор.
 Ромашко Микола Васильович — учасник німецько-радянської війни, Герой СРСР.
 Ромашко Олег Миколайович — підполковник Міністерства внутрішніх справ України, кавалер ордена «За мужність».
 Ромашко Світлана Борисівна — радянська і українська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Ромашка

українські прізвища